O Campeonato Togolês de Futebol, oficialmente conhecido como Championnat National de Première Division, é a divisão principal do futebol nacional do Togo. Fundado em 1961, ele é administrado pela Federação Togolesa de Futebol.

Participantes 2013

Participantes 2017-18

Participantes 2018-19

Campeões

Título por equipe

Participação na CAF
Champions League

Ver também 
 Liga dos Campeões da CAF
 Taça das Confederações da CAF
 Supercopa da CAF
 Supercopa Árabe
 Copa Árabe dos Campeões de Copa
 Copa Árabe dos Clubes Campeões
 Copa da CAF
 Recopa Africana
 Campeonato Afro-Asiático de Clubes
 Superliga Africana

Links externos
Liga na fifa.com
Campeonato Togolês no soccerway.com

Competições de futebol do Togo
Futebol do Togo